Elitserien i handboll för herrar 2000/2001 var den 67:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll för herrar.

Tabell 
Not: Lag 1-8 till Super Elit våren 2001, lag 9-12 till Allsvenskan i handboll för herrar 2001.

Super Elit 
Not: Lag 1-6 till kvartsfinaler, lag 7-8 till åttondelsfinaler mot 1-2 i Allsvenskan i handboll för herrar 2001.

SM-slutspel

Åttondelsfinaler 
Omg. 1 
 30 mars 2001 19:00   Tumba - Skövde 19 - 28  
 30 mars 2001 19:00   Sävehof - Lugi 29 - 19

Omg. 2 
 1 april 2001 16:15   Lugi - Sävehof 20 - 13  
 2 april 2001 19:00   Skövde - Tumba 22 - 26

Kvartsfinaler 
Omg. 1 
4 april 2001 19:00   Redbergslid - H43 21 - 20  
4 april 2001 19:00   Drott - Alingsås 25 - 12
4 april 2001 19:00   Guif - Sävehof 21 - 18  
4 april 2001 19:00   IFK Ystad - Skövde 22 - 24

Omg. 2 
7 april 2001 -     H43 - Redbergslid 11 - 21  
7 april 2001 -     Sävehof - Guif 18 - 20  
7 april 2001 -     Skövde - IFK Ystad 28 - 26  
7 april 2001 16:15   Alingsås - Drott 20 - 25

Semifinaler 
Omg. 1 
 17 april 2001 19:00   Drott - Guif 24 - 28  
 18 april 2001 19:00   Redbergslid - Skövde 25 - 27
 
Omg. 2 
 21 april 2001 16:15   Guif - Drott 23 - 21  
 21 april 2001 16:15   Skövde - Redbergslid 16 - 20

Omg. 3 
 23 april 2001 19:00   Redbergslid - Skövde 27 - 24

Finaler 
Omg. 1 
 29 april 2001 15:00   Redbergslid - Guif 25 - 19

Omg. 2 
 1 maj 2001 15:00   Guif - Redbergslid 27 - 26

Omg. 3 
 6 maj 2001 15:00   Redbergslid - Guif 25 - 21

Svenska mästare 2000/2001 
Redbergslids IK svenska mästare i handboll för herrar säsongen 2000/2001.

 Spelare
 Peter Johansson
 Linus Bolin
 Johan Olsson

 Jerry Hallbäck
 Mathias Franzén
 Henrik Lundström
 Anders Franzén
 Magnus Jernemyr
 Fredrik Pettersson
 Åke Muwanga
 Magnus Lindén
 Mikael Franzén
 Martin Boquist
 Carl-Magnus Källfelt
 Björn Iveland
 Fredrik Lindahl
 Jasmin Zuta
 Magnus Larsson
 Andreas Dackander

Statistik

Skytteliga 
Innehåller de tio spelare som gjort flest mål i Elitserien 2000/2001.

Referenser

Noter

Externa länkar 
 "Roger Blomquist spekulerar om SM-final i handboll 2001" på Öppet arkiv

Sport i Sverige 2000
Sport i Sverige 2001
Handbollssäsongen 2000/2001
2000/2001